Carlos Alberto Ruivo Herdeiro, (Vila Nova de Gaia, 30 de Maio de 1974) é um físico-matemático português, actualmente investigador coordenador no Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro e também investigador do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações (CIDMA), nas áreas de Gravitação Relativista e em particular aspetos (astro)físicos e matemáticos de buracos negros. 

Foi professor (associado) do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, de 2018-19, professor e investigador do Departamento de Física da Universidade de Aveiro entre 2010 e 2018, onde fundou o grupo de Gravitação na Universidade de Aveiro em 2010, Gr@v e professor e investigador do Departamento de Física (agora Departamento de Física e Astronomia) da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, entre 2002 e 2010.

Licenciou-se em Física/Matemática Aplicada na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto em 1996, concluiu o doutoramento na Universidade de Cambridge em 2001 e fez estudos pós-doutorais na Universidade de Stanford em 2001-02. Fez a Agregação na Universidade de Aveiro em 2012.

É autor de mais de 170 artigos de investigação. Entre os seus trabalhos destaca-se a descoberta, em conjunto com Eugen Radu, de um novo tipo de buracos negros na Teoria da Relatividade Geral, em 2014, denominados buracos negros de Kerr com "cabelo" escalar. 

Recebeu, em 2004, um Prémio Gulbenkian de Estímulo à Investigação Científica e em 2014 e 2015 menções honrosas no concurso internacional de ensaios da Gravity Research Foundation.

Em 2015 publicou o livro "Mecânica Quântica: um primeiro curso".

Ligações externas 
 
 

Naturais de Vila Nova de Gaia
Físicos de Portugal
Professores da Universidade de Aveiro